Bernd Leistner ist der Name folgender Personen:

* Bernd Leistner (Literaturwissenschaftler) (1939–2019), deutscher Literaturwissenschaftler
 Bernd Leistner (Bühnenbildner) (* 1943), deutscher Bühnen- und Kostümbildner
 Bernd Leistner (General) (* 1943), deutscher Generalmajor der Nationalen Volksarmee